Bous, commune allemande située en Sarre ;
 Bous, commune luxembourgeoise située dans le canton de Remich.